Excellent Air ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Excellent Air (Greven), deutsche Bedarfs- und Charterfluggesellschaft (1969 bis 2007)
 Excellent Air (Memmingen), deutsche Bedarfs- und Charterfluggesellschaft (ab 2014)
 Excellent Air (Schweden), Fluggesellschaft in Schweden